DSSA steht als Abkürzung für:

 Danish Sport Shooters Association
 Data Storage System for ACSF (Automatically Commanded Steering Function)
 Dipartimento Studi Strategici Antiterrorismo
 Domain Specific Software Architecture
 Down Syndrome South Africa
 Duluth, South Shore and Atlantic Railway

Abkürzung